Кихть:

 Кихть — река, приток Кубены.
 Кихть — село в Усть-Кубинском районе Вологодской области.